

Patronyme 
Le nom de Dodge est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique du prénom) :

 Augustus C. Dodge (1812-1883), homme politique américain ;
 Bernard Ogilvie Dodge (1872-1960), botaniste américain ;
 David Dodge (1910-1974), écrivain américain de romans policiers et de voyages ;
 David Dodge (1943-), économiste canadien ;
 David S. Dodge (1922-2009), homme politique américain ;
 Grenville M. Dodge (1831-1916), militaire américain ;
 John Francis Dodge (1864-1920), pionnier américain de l'automobile ;
 Henry Dodge (1782-1867), militaire et homme politique américain ;
 Horace Dodge (1868-1920), pionnier américain de l'automobile ;
 Matilda Dodge Wilson (1883-1967), femme politique américaine, épouse de John Francis Dodge ;
 Paul Dodge (1958-), joueur de rugby britannique ;
 William Dodge (1925-1987), bobeur américain.

Toponyme 

 Dodge City, une ville du comté de Cullman  dans l'État d'Alabama ;
 Dodge, ville située dans le Dakota du Nord ;
 Dodge City, ville située dans le comté de Ford (Ford County), au Kansas ;
 Dodge, census-designated place située en Oklahoma ;
 .

Économie 
 Dodge, constructeur automobile et de poids lourds américain
 Phelps Dodge (NYSE : PD), entreprise minière américaine spécialisée dans l'extraction, la transformation et la distribution du cuivre

Toponyme 
 Dodge est un petit satellite expérimental américain lancé en 1967.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme